Loebermann ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Loebermann (1923–1996), deutscher Architekt 
 Matthias Loebermann (* 1964), deutscher Architekt
 Werner Loebermann (* 1902), deutscher Manager